Стрелки́ — множественное число от :
 Стрелки́, или Лёгкая пехота — разновидность пехоты.
 Стрелки — британская лёгкая пехота (The Rifles).
 Стрелки́ — род птиц из семейства новозеландских крапивников.
 Стре́лки — множественное число от :
 Стре́лки — семейство стрекоз из подотряда равнокрылых.
 Стре́лки — село Самборского района Львовской области Украины.
 Стре́лки — село Львовского района Львовской области Украины.
 Стрелки — деревня Рыбинского района Ярославской области.
 Стре́лки — российская поп-группа, существующая с 1997 года.
 Стре́лки (мн.ч.) — разговорное название стрелочного перевода на железнодорожном пути.
 Стрелки — символы.